Manzanillo (Cuba), een stad in Cuba
Manzanillo (gemeente in Mexico), een gemeente in Colima, Mexico
Manzanillo (Colima), een stad in de gemeente Manzanillo
Manzanillo (Costa Rica), een district van de stad Puntarenas, Costa Rica
Manzanillo (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
Manzanillo (Panama), een stad in Panama

Zie ook Manzanilla